Gilli puede hacer referencia a:

 Alexander Gilli, botánico austríaco cuya abreviatura es Gilli.
 Gilli, primer Løgmaður (primer ministro) de las Islas Feroe (c. 1000)
 Jarl Gilli, caudillo vikingo hiberno-nórdico de las Hébridas en el siglo X.